Гловацкий () — польская фамилия. Известные носители:

 Гловацкий, Александр (псевдоним Болеслав Прус; 1848—1912) — польский писатель и журналист, редактор, фельетонист.
 Гловацкий, Антон Вадимович (род. 1988) — российский хоккеист.
 Гловацкий, Аркадиуш (род. 1979) — польский футболист.
 Гловацкий, Бартош (1756/58—1794) — участник восстания Костюшко.
 Гловацкий, Вадим Николаевич (1970—2015) — российский и казахстанский хоккеист.
 Гловацкий, Гавриил Владимирович (1866—1939) — актер и режиссёр.
 Гловацкий, Кшиштоф (род. 1986) — польский боксёр-профессионал.
 Гловацкий, Леон (1834—1907) — польский филолог, один из участников восстания 1863 года.
 Гловацкий, Николай Михайлович (1895—1941) — советский военачальник, генерал-майор.
 Гловацкий, Франц Карлович (1879—1963) — советский актёр.
 
 Гловацкий, Ян Непомуцен (1802—1847) — польский художник-пейзажист.
 Гловацкий, Януш (1938—2017) — польский писатель и драматург.

 Гловацки, Леон (1928—2009) — французский футболист.

 Гловацкая, Екатерина Ивановна (1921—2001) — украинская советская писательница и переводчица.